Saint-Sixte steht für:
 Saint-Sixte (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sixte (Loire), Département Loire
 Saint-Sixte (Lot-et-Garonne), Département Lot-et-Garonne

Siehe auch:
 Saint-Sixt